Danny Syvret (né le  à Millgrove, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il joue au poste de défenseur. Il est le frère du joueur Corey Syvret.

Carrière de joueur 
Il a été repêché en ,  au total par les Oilers d'Edmonton au repêchage d'entrée de 2005. Il évolue dans la Ligue nationale de hockey avec les Flyers de Philadelphie au poste de défenseur. Il inscrit son premier but en LNH lors de la classique hivernale du  janvier 2010.

Le , il signe en tant qu'agent libre avec les Ducks d'Anaheim.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003|| Knights de London || LHO ||68 ||8 ||14 ||22 ||31 ||14 ||1 ||6 ||7 ||11 
|-
| 2003-2004|| Knights de London || LHO ||68 ||3 ||28 ||31 ||32 ||15 ||1 ||6 ||7 ||4 
|-
| 2004-2005|| Knights de London || LHO ||62 ||23 ||46 ||69 ||33 ||18 ||5 ||15 ||20 ||4 
|-
| 2005-2006|| Bulldogs de Hamilton || LAH ||62 ||0 ||20 ||20 ||38 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2005-2006|| Oilers d'Edmonton || LNH ||10 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2006-2007|| Griffins de Grand Rapids || LAH ||57 ||4 ||16 ||20 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2006-2007|| Oilers d'Edmonton || LNH ||16 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| rowspan="2"|2007-2008|| Falcons de Springfield || LAH ||36 ||1 ||7 ||8 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|| Bears de Hershey ||  LAH ||27 ||1 ||11 ||12 ||29 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2008-2009|| Flyers de Philadelphie || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Phantoms de Philadelphie || LAH ||79 ||12 ||45 ||57 ||44 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|2009-2010 ||Phantoms de l'Adirondack ||LAH ||15 ||5 ||8 ||13 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010|| Flyers de Philadelphie ||  LNH || 21|| 2|| 2|| 4|| 12|| -|| -|| -|| -||- 
|-
|rowspan="2"|2010-2011 ||Crunch de Syracuse ||LAH || 8|| 0|| 4|| 4|| 11|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Phantoms de l'Adirondack ||LAH || 51|| 10|| 26|| 36|| 27|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2"|2010-2011|| Ducks d'Anaheim || LNH || 6|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Flyers de Philadelphie ||  LNH || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| 10|| 0|| 0|| 0|| 0 
|-
|2011-2012 || Rivermen de Peoria ||LAH || 74|| 7|| 35|| 42|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Phantoms de l'Adirondack ||LAH || 76|| 6|| 34|| 40|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 76|| 9|| 37|| 46|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan="2"|2014-2015 || Wild de l'Iowa || LAH || 58|| 4|| 15|| 19|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 17 || 2 || 3 || 5 || 8 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 
|-
|2015-2016 || Comets d'Utica || LAH ||10 ||2 ||2 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Kölner Haie || DEL ||12 ||1 ||5 ||6 ||10 ||15 ||0 ||5 ||5 ||8
|-
|2016-2017 || Ice Tigers de Nuremberg || DEL || 52 || 3 || 17  || 20 || 24 || 13 || 0 || 4 || 4 || 6

| 59 ||3 ||4 ||7 ||30 ||10 ||0 ||0 ||0 ||0

Notes et références 

Naissance en juin 1985
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur des Knights de London
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur du Wild de l'Iowa
Champion de la Coupe Memorial
Défenseur de hockey sur glace
Naissance en Ontario